Финал Кубка Ирана по футболу 2015/2016 годов состоялся 29 мая 2016 года. «Зоб Ахан» оказался сильнее тегеранского «Эстегляля» в серии послематчевых пенальти 5:4 (основное и дополнительное время закончилось со счётом 1:1) и стал обладателем Кубка Ирана.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт матча на varzesh3.com
 Протокол матча на soccerway.com

2016
Иран
События 29 мая
Май 2016 года
Спорт в Иране в 2016 году
Хорремшехр
ФК «Зоб Ахан»
ФК «Эстегляль»